Mountain View kan syfta på:

USA 

 Mountain View, Arkansas, countyhuvudort, Stone County, 
 Mountain View, Missouri, ort, Howell County, 
 Mountain View, North Carolina, ort, Catawba County, 
 Mountain View, Oklahoma, ort, Kiowa County, 
 Mountain View, Kalifornien, stad, Santa Clara County, 
 Mountain View, Kalifornien (Contra Costa County), ort, 
 Mountain View, Colorado, ort, Jefferson County, 
 Mountain View, Wyoming, ort, Uinta County, 
 Mountain View, Hawaii, ort, Hawaii County,